Anevrina är ett släkte av tvåvingar. Anevrina ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Puckelflugor
Anevrina